Opslaget Roth kan hentyde til:


Steder i Tyskland

Bayern 
 Roth bei Nürnberg – en by i Mittelfranken
 Landkreis Roth – en landkreis med Roth bei Nürnberg som hovedby
 Roth (Donau) – en biflod til Donau
 Roth (Zusam) – en biflod til Zusam

Rheinland-Pfalz 
 Roth an der Our – en by i Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Roth bei Prüm – by i Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Roth (bei Hamm, Sieg) – en by i Landkreis Altenkirchen (Westerwald)
 Roth (bei Stromberg, Hunsrück) – en by i Landkreis Bad Kreuznach
 Roth (Rhein-Lahn-Kreis) – en by i Rhein-Lahn-Kreis
 Roth (Rhein-Hunsrück-Kreis) – en by i Rhein-Hunsrück-Kreis

Personer med efternavnet Roth 
 Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834) – tysk læge og botaniker
 David Lee Roth (født 1954) – amerikansk rocksanger i Van Halen
 Georg Roth (1842-1915 ) – tysk bryolog og illustrator
 Joseph Roth (1894-1939) – østrigsk forfatter og journalist
 Philip Roth (født 1933) – amerikansk skønlitterær forfatter
 Tim Roth (født 1961) – engelsk filmskuespiller og -instruktør
 Ulrich Roth (født 1954) – tysk guitarist i bl.a. Scorpions